kombi – typ nadwozia samochodu
 Kombi – zespół muzyczny istniejący w latach 1976-2003
 Kombi – program do komputerowego składu dokumentów

Zobacz też  
 Kombii – zespół muzyczny założony w 2003 roku przez trzech byłych członków zespołu Kombi (bez udziału Sławomira Łosowskiego)
 Kombi Łosowski – zespół muzyczny założony w 2004 roku przez Sławomira Łosowskiego
 Combi